Саван:

 Саван - одяг для покійного або покривало, яким накривають тіло в труні.
 Збігнєв Саван (1904-1984) - польський актор кіно, театру і телебачення; також театральний режисер і директор театрів.

Географія 
 Саван () - область Кот-д'Івуару.
 Саван () - округ Маврикію.
 Саван () - район в окрузі Булеленг, Балі.
 Саван - згаслий вулкан на Камчатці.

Див. також 
 Савант